Supercopa de España 2009 var en tävling som spelades i augusti 2009 och avgjordes i två matcher mellan Athletic Bilbao och FC Barcelona. Normalt sett spelas Supercopa mellan vinnaren av Copa del Rey och vinnaren av La Liga men eftersom FC Barcelona vann båda tävlingarna deltog Athletic Bilbao som kom på andraplats i Copa del Rey 2008/2009 medan FC Barcelona vann La Liga 2008/2009.

Första mötet

Andra mötet 

2009
2009 i Spanien
Fotbollsåret 2009